Cavallera ou Cavalera :

 Ferdinand Cavallera (1875-1954), jésuite français
 Igor Cavalera (né en 1970), batteur de heavy metal
 Max Cavalera (né en 1969), chanteur et musicien brésilien de metal
 Nadia Cavalera (née en 1950), poète et essayiste italienne

Voir aussi 
 Cavalera Conspiracy, groupe de musique brésilien